Islã

 Hude (profeta) — profeta do Alcorão associado a Éber
 Hude (sura) — décima primeira sura do Alcorão
 Hudidas — dinastia do Alandalus, também chamada Banu Hude

 Outros

 Hud (filme) — filme estadunidense de 1963
 Head up display — instrumento usado em aeronaves para fornecer informações visuais ao piloto, abreviado como HUD

Desambiguação